Гран-прі Львова 1932 (офіційна назва — I GRAND PRIX MIASTA LWOWA) — третє Гран-прі Львова, організоване Автомобільним клубом «Малопольська», що відбулося 19 червня 1932 року.

Кваліфікація

Перегони

Примітки 

Гран-прі Львова
1932 у Львові
1932 у Польщі